

Onomastica
Shay – nome proprio di persona ebraico maschile e femminile
Shay – nome proprio di persona irlandese maschile

Persone
William E. Shay – attore statunitense
Shay – rapper belga